plaatsen in de Kroatische provincie Istrië:
Ćusi, gemeente Cerovlje
Čuši, gemeente Poreč